Příjmení Nannini má více nositelů:

 Alessandro Nannini (* 1959) – italský pilot Formule 1
 Gianna Nannini (* 1954) – italská zpěvačka